Presidente Perón steht für:

 Juan Perón (1895–1974), argentinischer Politiker, Präsident 1946 bis 1955 und 1973/1974
 Autopista Presidente Perón, Autobahnprojekt um Buenos Aires, Argentinien
 Estadio Presidente Perón, Fußballstadion in Avellaneda, Argentinien
 Flughafen Presidente Perón, Flughafen von Neuquén, Argentinien
 Partido Presidente Perón, Verwaltungseinheit der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Provincia Presidente Perón, ein früherer Name der Provinz Chaco, Argentinien